

Fisica
 Ring-imaging Cherenkov detector (RICH) – rivelatore di particelle che funziona tramite l'effetto Čerenkov

Geografia
Stati Uniti d'America
 Rich – centro abitato della contea di Kern (California)
 Rich – centro abitato della contea di Coahoma (Mississippi)
 Contea di Rich – contea dell'Utah

Onomastica
 Rich – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Riccardo

Persone
 Adam Rich – attore statunitense
 Adrienne Rich – poetessa, saggista, insegnante e femminista statunitense
 Buddy Rich – batterista statunitense
 Catherine Rich – attrice francese
 Christopher Rich – attore statunitense
 Claude Rich – attore francese
 Edmund Rich o Edmondo di Canterbury – arcivescovo di Canterbury, monaco e santo
 Irene Rich – attrice statunitense
 Jason Rich – cestista statunitense
 Jeff Rich – batterista e percussionista inglese
 Jemeil Rich – cestista statunitense
 Lillian Rich – attrice inglese
 Matty Rich – regista e sceneggiatore statunitense
 Michael Rich – ciclista su strada tedesco
 Mike Rich – sceneggiatore statunitense
 Nathaniel Rich – romanziere, saggista e giornalista statunitense
 Robert Rich – compositore statunitense
 Robert Rich, II conte di Warwick – militare e ammiraglio inglese
 Tony Rich – cantante e musicista statunitense
 Vivian Rich – attrice statunitense